Picnic (engl. für Picknick) bezeichnet

 Picnic (Unternehmen), Online-Supermarkt
 Toyota Picnic, ein Automodell
 den Originaltitel des Films Picknick (Film)
 das japanische Jugendspielfilmdrama Picnic (Film)
 PICNIC, Akronym für Problem In Chair Not In Computer, Netzjargon für Computerprobleme, die der Benutzer selbst verursachte
 Picnic Passage, Meerenge in der Antarktis

Siehe auch:
 Piknik, eine Rockgruppe
 Picknick (Begriffsklärung)